Ка́менка — деревня в Колчановском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.

История 
На картах Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 и 1844 годов не упоминается.

КАМЕНКА — деревня статского советника Корсакова, по просёлочной дороге, число дворов — 8, число душ — 31. (1856 год)

КАМЕНКА — деревня владельческая при колодце, число дворов — 11, число жителей: 32 м. п., 41 ж. п. (1862 год)
 
В 1863—1864 годах временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у С. Н. Корсакова и стали собственниками земли.

В XIX — начале XX века Каменка административно относилась к 3-му стану Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии.

На военно-топографической карте Петроградской и Новгородской губерний 1915 года деревня Каменка не обозначена.

С 1917 по 1923 год входила в состав Вымовского сельсовета Усадище-Масельгской волости Новоладожского уезда.

С 1923 года в составе  Колчановской волости Волховского уезда.

С 1927 года в составе Колчановской волости Волховского района.

В 1928 году население составляло 143 человека.

По административным данным 1933 года деревня Каменка входила в состав Вымовского сельсовета Волховского района с центром в деревне Кивуя.

С 1946 года в составе Новоладожского района.

С 1954 года в составе Усадищенского сельсовета.

К середине 1950-х годов в деревне было около 40 домов и конюшня. Школа отсутствовала, ближайшая — в соседней деревне Вымово.

В 1958 году население составляло 34 человека.

С 1963 года в составе Масельгского сельсовета Волховского района.

По данным 1966 года вновь входила в состав Усадищенского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов входила в состав Колчановского сельсовета.

В 1997, 2002, 2007 и 2010 годах в деревне не было постоянного населения.

География 
Деревня находится в восточной части района, близ автодороги  (подъезд к дер. Вымово), к востоку от автодороги  (Вологда — Новая Ладога)

Расстояние до административного центра поселения — 21 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Колчаново — 22 км.

Демография

Инфраструктура 
В деревне насчитывается пять колодцев, один из которых разрушен, два — не питьевые. С 2002 года в деревне отсутствует электричество. В деревне четыре дома, зимой нежилые.

Известные уроженцы 
В Каменке родился Герой Советского Союза, лётчик-истребитель Голубев Василий Фёдорович.

Примечания 

Населённые пункты Волховского района